Jakšić peut désigner :
Jakšić, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Požega-Slavonie ;
Đura Jakšić (1832–1878), un écrivain, poète et peintre serbe.
Jakšić, Famille noble Serbe. Ils ont été une maison serbe qui a lutté contre l'Empire ottoman. Le fondateur de la Famille  Jakšić était Jaksa, un voïvode (duc) au service du despote serbe Đurađ Branković. 
Après la chute du Despotat de Serbie de Smederevo, en 1459, Jaksic rejoint les rangs de l'armée hongroise toujours pour lutter contre les Ottomans, il en fut de même pour ses descendants et cela pendant plus de 100 ans, Matthias  de Hongrie leur donna comme intitulé de famille le titre de  piliers du christianisme. Comme autre membre de la Famille de Jakšić, on compte aussi le premier Tsar de Russie, Ivan le Terrible, qui rendit même visite à sa famille serbe dans le monastère de Hilandar.

Homonymie